John Alexander Valencia Hinestroza (Medellín, 4 de janeiro de 1982) é um futebolista colombiano que atua como defensor. Atualmente está no .

Ligações externas 
 Perfil em Ogol.com.br

Futebolistas da Colômbia
Futebolistas do Club Deportivo Chivas USA